Callistege är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hübner 1823. Callistege ingår i familjen nattflyn.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Callistege